Jagodne ist ein polnischer Ortsname:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Jagodne (Pisz), Ort im Powiat Piski, bis 1938: Jegodnen, 1938 bis 1945 Balkfelde, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Jagodne Wielkie, Ort im Powiat Giżycki, Groß Jagodnen, 1938 bis 1945 Großkrösten, Gemeinde Milken, Ostpreußen
 Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Jagodne (Mirzec), Ort im Powiat Starachowicki
 Woiwodschaft Lublin:
 Jagodne (Kłoczew), Ort im Powiat Rycki
 Jagodne (Łuków), Ort im Powiat Łukowski
 Jagodne (Stoczek Łukowski), Ort im Powiat Łukowski
 Jagodne (Sawin), Ort im Powiat Chełmski
 Woiwodschaft Masowien:
 Jagodne (Domanice), Ort im Powiat Siedlecki
 Jagodne (Garwolin), Ort im Powiat Garwoliński
 Jagodne (Kotuń), Ort im Powiat Siedlecki

Siehe auch:
 Jagodne Małe
 Jagodna-Hütte
 Jagodno